Турня-над-Бодвоу (словац. Turňa nad Bodvou) — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини. 
 Молдава-над-Бодвоу (словац. Moldava nad Bodvou) — місто в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.